Eubranchus är ett släkte av snäckor som beskrevs av Forbes 1838. Eubranchus ingår i familjen Eubranchidae.

Eubranchus är enda släktet i familjen Eubranchidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Eubranchus